Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Antukový turnaj v kolumbijské metropoli Bogótě představoval premiérový ročník

Deblový titul si připsala čtvrtá nasazená dvojice Indů Purav Raja a Divij Sharan, když ve finále porazila francouzsko-nizozemské turnajové dvojky Édouard Roger-Vasselin a Igor Sijsling. O titulu rozhodly zkrácené hry obou setů, které lépe zvládl indický pár.

Raja se Sharanem proměnili premiérovou finálovou účast na okruhu ATP Tour v zisk titulu.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (finále)
  Marcelo Demoliner /  André Sá ''(1. kolo)
  Purav Raja /  Divij Sharan (vítězové)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= JS Cabal   R Farah
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=79
| RD1-score01-3=[13]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Przysiężny   A Shamasdin
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=67
| RD1-score02-3=[11]

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= M Arévalo   V Estrella
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Molčanov   J-c Wang
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= P Raja   D Sharan
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= E Gómez   M Quintero
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= F de Paula   S Galdós
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= N Monroe   V Pospisil
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= A González   C Salamanca
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Cerretani   C Guccione
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= I Karlović   F Moser
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= M Demoliner   A Sá
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Mannarino   M Viola
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Andreozzi   F Argüello
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Ebden   I Marčenko
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= JS Cabal   R Farah
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= P Raja   D Sharan
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= I Karlović   F Moser
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2013